Jean Andrien ist der Name folgender Personen:

* Jean Andrien (um 1768–um 1824), französischer Gesangsmeister, siehe Jean Adrien 
 Jean Andrien (Politiker), belgischer Politiker, Bürgermeister von Herstal 
 Jean-Jacques Andrien (* 1944), belgischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent